Ватари:
 Ватари (посёлок) — посёлок в Японии, находящийся в уезде Ватари префектуры Мияги.
 Ватари (уезд) — уезд префектуры Мияги, Япония.